Fronalpstock (Glarus), een berg in het kanton Glarus, Zwitserland
Fronalpstock (Schwyz), een berg in het kanton Schwyz, Zwitserland